Okok ist der Familienname von: 
 Linus Okok Okwach (1952–2020), kenianischer Geistlicher, Bischof von Homa Bay

OKOK steht für:
 OKOK Television, Fernseh- und Videomagazin für die Region Hannover

Abkürzung